Сонет — ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п'ятистопного або шестистопного ямбу.
 Сонет — вірш Лесі Українки.

Посилання 
 Словник іншомовних слів